Corozal – comune della Colombia nel dipartimento di Sucre
 Corozal – comune della Repubblica di Panama situato nel distretto di Los Santos
 Corozal – comune della Repubblica di Panama situato nel distretto di Las Palmas
 Corozal – città di Porto Rico
 Corozal Town – città del Belize capoluogo dell'omonimo distretto
 Distretto di Corozal – distretto del Belize